Brejinho – comune del Pernambuco
 Brejinho – comune del Rio Grande do Norte